Ferula – bastone utilizzato durante cerimonie cattoliche ed ortodosse e prima ancora nell'antico culto dei Misteri
 Ferula – imbragatura rigida utilizzata in ortopedia per immobilizzare gli arti inferiori
 Ferula – genere di piante delle famiglia delle Apiaceae
 Ferula – nella civiltà romana, verga con la quale venivano puniti i fanciulli che si accostavano all'istruzione. Solo con il metodo pedagogico non violento di Quintiliano la ferula cessò la sua funzione
 Ferula – personaggio femminile del romanzo La casa degli spiriti di Isabel Allende

Altri progetti